Pesem Evrovizije 2002 je bilo 47. tekmovanje za Pesem Evrovizije. Sodelovalo je 24 držav. Tekmovanje je potekalo v Talinu. Zmagala je pesem I Wanna pevke Marie N iz Latvije. Slovenijo so na tekmovanju zastopale Sestre s pesmijo Samo ljubezen. Zasedle so 13. mesto.

Rezultati

2002
2002 v glasbi
Talin